O termo quimera pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Quimera - uma figura mítica oriunda da Anatólia e cujo tipo surgiu na Grécia durante o século VII a.C..
Quimera - peixes cartilaginosos da ordem Chimaeriformes.
Quimera - animal composto por populações celulares originárias de diferentes zigotos.
 ou ainda Chimera (álbum) - álbum lançado pela banda norueguesa de black metal Mayhem.
 Quimera Editores - uma editora portuguesa com sede em Lisboa.

Desambiguação